Numele Dijkstra se poate referi la:
 Edsger Dijkstra (1930-2002), un informatician olandez
 Algoritmul lui Dijkstra de calcul a căii căii celei mai scurte într-un graf, creat de Edsger Diskstra în 1959.